Kedenburg ist der Familienname folgender Personen:

 Cäcilie Kedenburg (1798–1888), deutsche Ehrenbürgerin und Wohltäterin, siehe Cäcilie Bleeker
 Claus-Peter Kedenburg (1935–2016), deutscher Tiermediziner, Pharmazeut und Politiker (MdHB)
 Karla Kedenburg (* 1997), deutsche Fußballspielerin